Битва континентов 2012 — межсезонный теннисный турнир, проходивший в декабре в Сингапуре на площадке Singapore Indoor Stadium.

В 2012 году соревнование проводилось впервые — с 24 по 25 ноября.

Общая информация

Состав и формат 
Организаторы провели сдвоенный турнир: в его первой части четыре теннисиста ATP, представляя четыре части света, в однокруговом турнире выявили лучшего; а во второй части две теннисистки WTA провели один показательный матч.

В мужской части турнира организаторы привлекли на своё соревнование Янко Типсаревича (№ 9 одиночного рейтинга, Европа), Хуана Монако (№ 12, Южная Америка), Кэя Нисикори (№ 19, Азия) и Сэма Куэрри (№ 22, Северная Америка); в женской части на турнире сыграли Даниэла Гантухова (№ 32, Европа) и Пэн Шуай (№ 40, Азия).

Семь матчей турнира разделены на два дня: в первый день мужчины сыграют по два матча (первый запуск выявлен путём жеребьёвки, а во втором круге сыграли между собой сначала два неудачника первых матчей, а затем два победителя), а во второй день сначала проведут свой матч женщины, а затем оставшиеся игры проведут мужчины.

Жеребьёвка 
Организаторы свели в первом матче формально сильнейших и формально слабейших: представитель Европы встретился с представителем Северной Америки, а представитель Южной Америки с представителем Азии.

В последнем матче турнира должен был сыграть Янко Типсаревич и Кэй Нисикори, но японец, сославшись на травму, снялся с турнира.

Ход турнира

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Сайт турнира

См. также 
 Mubadala World Tennis Championship 2012
 Открытый чемпионат Ле-Туке по теннису 2012

Сингапур
Теннис
Ноябрь 2012 года
Теннис в Сингапуре
Сингапур